Como bonito se conoce a: 
 Varios géneros y especies de peces:
 El género Sarda, la especie de los bonitos;
 El género Thunnus, más propiamente llamados atunes, incluido el Thunnus alalunga también llamado bonito del norte, albacora o atún blanco;
 El género Euthynnus, llamados también bacoretas;
 Abramites eques, también conocido como totumito;
 Caranx caballus, también conocido como caballa jurel, cocinero dorado, cojinova chata o jurel verde;
 Katsuwonus pelamis, el bonito oceánico;
 Bonito, municipio de Brasil en el estado de Mato Grosso del Sur.
 Bonito, municipio de Brasil en el estado de Pará.
 Bonito, municipio de Brasil en el estado de Pernambuco.
 Bonito, municipio de Italia en la provincia de Avellino.
 Bonito, álbum del grupo Jarabe de Palo.
 San Bonito, santo del .

Enlaces externos